

1900-е 
 Война Золотого Трона (1900)
 Второе восстание батетела (1901—1907)
 Национально-освободительное восстание в Анголе (1902)
 Крестьянское восстание на Украине (1902)
 Илинденское восстание (1903)
 Антифранцузское восстание в Убанни-Шари (1903—1907)
 Восстание в Южной Нигерии (1904)
 Сасунское восстание (1904)
 Восстание во Французском Мадагаскаре (1904—1905)
 Кронштадтское восстание (1905)
 Севастопольское восстание (1905)
 Декабрьское восстание в Москве (1905)
 Антифранцузское восстание в Габоне (1904—1907)
 Восстание в Ба-Менда (1904—1907)
 Антиосманское восстание в Йемене (Антитурецкое восстание в Йемене) (1904—1911)
 Восстание гереро и готтентотов (1904—1907)
 Восстание «маджи-маджи» (1905—1907)
 Восстание дугуйланов (1905—1908)
 Мусульманское восстание в Нигерии (1906)
 Восстание зулусов (1906)
 Свеаборгское восстание (1906)
 Кронштадтское восстание (1906)
 Крестьянское восстание в Румынии (1907)
 Крестьянское восстание в Пенджабе (1907)
 Восстание племён Дембос (1907—1910)
 Восстание в Богемии (1908)
 Восстание в Каталонии (1909)

1910-е 
 Восстание на острове Понапе (1910—1911)
 Крестьянское восстание в Аргентине (1911)
 Учанское восстание (1911)
 Восстание Бай-Лана (1912—1914)
 Восстание буров (1914—1915)
 Среднеазиатское восстание 1916 года (1916)
 Пасхальное восстание (1916)
 Великое арабское восстание (Великая Арабская революция) (1916—1918)
 Тхайнгуенское восстание (1917—1918)
 Топлицкое восстание (1917)
 Которское восстание (1918)
 Восстание Эгба (1918)
 Владайское восстание (1918)
 Ярославское восстание (1918)
 Ижевско-Воткинское восстание (1918)
 Левоэсеровские восстания (1918)
 Январское восстание в Киеве (1918)
 Асхабадское восстание (1918)
 Восстание в Шэньси (1918—1919)
 Антиамериканское восстание на Гаити (1918—1920)
 Восстания в Южной Осетии (1918—1920)
 Восстание Чехословацкого корпуса (1918—1920)
 Восстание сумасшедшего (1918—1921)
 Восстание в Аргентине (1919)
 Рождественское восстание в Черногории (1919—1926)
 Хотинское восстание (1919)
 Украинское восстание в Печенежинском уезде (1919)
 Бендерское восстание (1919)
 Баштанское восстание (1919)
 Чапанная война (1919)
 Пуштунское восстание в Вазиристане (1919—1920)
 Курдское восстание в Иране (1919—1922)

1920-е 
 Вилочное восстание (1920)
 Гянджинский мятеж (1920)
 Восстание в Карелии (1920—1930)
 Восстание Хиябани (1920)
 Слуцкое восстание (1920)
 Антианглийское восстание в Ираке (1920)
 Кронштадтское восстание (1921)
 Чаппанское восстание (1921)
 Антисоветское восстание в Сванетии (1921)
 Кахети-хевсуретинское восстание (1921)
 Тамбовское восстание (1921—1922)
 Западно-Сибирское восстание (1921—1922)
 Курдское восстание в Ираке (1922—1924)
 Восстание в Рио-де-Жанейро (1922)
 Краковское восстание (1923)
 Геокчайское восстание (1923)
 Сентябрьское восстание (1923)
 Зазейское восстание (1924)
 Восстание в Сан-Паулу (1924)
 Татарбунарское восстание (1924)
 Перводекабрьское восстание (1924)
 Восстание в Грузии (1924)
 Восстание шейха Саида Пиране (1925)
 Национально-освободительное восстание в Сирии (1925—1927)
 Бурятское восстание (1927)
 Наньчанское восстание (1927)

1930-е 
 Курдское восстание в Иране (Зейланское восстание) (1930)
 Курдское восстание в Ираке (1930—1931)
 Инвергордонский мятеж (1931)
 Октябрьское восстание (1931)
 Антианглийское восстание в Бенсу (1932)
 Восстание в Сальвадоре (Ла Матанза) (1932)
 Курдское восстание в Ираке (1932)
 Февральское восстание в Австрии (1934)
 Ноябрьское восстание (1935)
 Арабское восстание (1936—1939)
 Курдское восстание в Турции (Второе Дерсимское восстание) (1937—1938)
 Картахенское восстание (1939)

1940-е 
 Восстание в Варшавском гетто (1943)
 Варшавское восстание (1944)
 Словацкое национальное восстание (1944)
 Алжирское восстание (1945)
 Мадагаскарское восстание (1947—1948)
 Боготасо (1948)

1950-е 
 Восстание мау-мау (1952—1960)
 Воркутинское восстание (1953)
 Венгерское восстание (1956)
 Тибетское восстание (1959)
 Грозненское восстание (1958)

1960-е 
 Антианглийское восстание на Северном Калимантане (1963—1966)

1970-е 
 Восстание в Афинском Политехническом университете (1973)
 Панджерское восстание (1975)
 Восстание мезо (1975—1979)
 Восстание мео (1975—1983)
 Курдское восстание в Иране (1979)

1980-е 
 Восстание в Брашове (1987)
 Первая палестинская интифада (1987—1993)
 Румынская революция (1989)

1990-е 
 Курдское восстание в Ираке (1991)
 Интифада Шаабания (Шиитское восстание в Ираке) (1991)
 Конфликт в Чьяпасе (1994—1995)
 Мятеж азербайджанского ОПОН (1995)
 Мятеж Акакия Элиавы (Танковый мятеж) (1998)

Литература 
 Grey, Peg S. Reform of Our Correctional Systems : A report by the Select Committee on Crime. — Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1973. — P. 3-16. (крупные восстания в истории пенитенциарной системы США).

История XX века